Bitwa pod Oszmianą – starcie wojsk Świdrygiełły z wojskami Zygmunta Kiejstutowicza w 1432
 Bitwa pod Oszmianą – starcie wojsk litewskich z rosyjskimi w 1655
 Bitwa pod Oszmianą – starcie wojsk napoleońskich z rosyjskimi w 1812